Al nome di William Morton corrispondono:
William Morton – presunto padre di Jelly Roll Morton 
William Green Morton – considerato lo scopritore dell'azione anestetica dell'etere dietilico
William Morton – ciclista britannico naturalizzato canadese